Vorhalt steht für: 

 Vorhalt (Musik), eine Art der Dissonanzbehandlung in der Musik
 Vorhalt (Recht), ein Vernehmungsbehelf im Strafverfahren
 Vorhalt (Waffe), Korrekturgröße bei bewegten Zielen

Siehe auch:
 Vorbehalt
 Vorhalten